В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Маріс Крюгер і Даянн Балестрат виграли титул, у фіналі перемігши пару Ілана Клосс і Бетті-Енн Дент 3-6, 6-4, 6-1.

Сіяні пари 

 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Енн Сміт /  Керрі Рід (чвертьфінал)

 Леслі Гант /  Шерон Волш-Піт (чвертьфінал)
 Ілана Клосс /  Бетті-Енн Дент (фінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA German Open